Miejscowości w USA:
 Nicollet – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Nicollet
Gminy w USA:
 Nicollet (ang. Nicollet Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nicollet
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Nicollet (ang. Nicollet County) – w stanie Minnesota